Ferdinand IV (Wenen, 8 september 1633 - aldaar, 9 juli 1654) was Rooms-koning en koning van Hongarije en Bohemen.

Hij werd in Wenen geboren als de oudste zoon van keizer Ferdinand III en diens eerste vrouw, infante Maria Anna van Spanje, dochter van koning Filips III van Spanje. Hij werd koning van Bohemen in 1646, koning van Hongarije in 1647, werd gekozen tot koning van het Heilige Roomse Rijk (toekomstige keizer) op 31 mei 1653 en gekroond in Regensburg op 18 juni van dat jaar. Hij overleed in Wenen aan de pokken, voor zijn vader, waardoor hij nooit keizer zou worden. Zijn jongere broer Leopold werd troonopvolger in al zijn erfelijke titels, en later ook keizer.

Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Duitsland
Habsburg
Koning van Bohemen
Keurvorst van Bohemen
Koning van Hongarije
Hongarije, F